Petroglyph bezeichnet:

 prähistorische in Stein geritzte bildliche und grafische Darstellungen, siehe Petroglyphe
 den Computerspiele-Entwickler Petroglyph Games